Рэй Скотт:

 Рэй Скотт (1927—2003) — ведущий австралийский футболист АФЛ (1947—1955), после завершения спортивной карьеры работал тренером (1956—1958) и судьёй в поле (1961—1970).
 Рэй Скотт (род. 1938) — американский баскетболист, игравший в НБА в 1961—1970 годах.
 Рэй Скотт (1923—2008) — мэр Начиточеса (1960—1976) от партии демократов, старейшего города штата Луизиана.
 Рэй Скотт — американский певец, исполняющий произведения в стиле кантри.
 Рэй Скотт — американский турист, основавший в 1967 году общество рыболовов-спортсменов (B.A.S.S.).
 Рэй Скотт (1919—1998) — американский спортивный комментатор, самая известная из его передач о команде «Грин Бэй Пэкерз» из национальной футбольной лиги.